Palazzo Chigi è un nome che si può riferire a più residenze storiche della famiglia Chigi:
 Palazzo Chigi a Roma, sede della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Palazzo Chigi-Saracini a Siena, sede dell'Accademia Musicale Chigiana;
 Palazzo Chigi-Odescalchi a Roma;
 Palazzo Chigi ad Ariccia, sede del Museo del Barocco romano;
 Palazzo Chigi-Albani a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo.